

Geografia 
 Castelnuovo Gherardi – frazione del comune di Pozzaglio ed Uniti

Persone 
 Anna Maria Gherardi (1939-2014) – attrice italiana
 Antonio Gherardi, detto Antonio Tatoti (1638-1702) – pittore e architetto italiano
 Cesare Gherardi (1577-1623) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Cristoforo Gherardi, detto Il Doceno (1508-1556) – pittore italiano
 Erminia Gherardi (1808-1860) – attrice teatrale italiana
 Evaristo Gherardi (1663-1700) – attore e autore italiano
 Francesca Gherardi (1955-2013) – zoologa italiana 
 Filippo Gherardi (1643-1704) – pittore italiano
 Gaetano Gherardi (1799-1891) – architetto italiano
 Gherardo Gherardi (1891-1949) – sceneggiatore e regista italiano
 Giacomo Gherardi, detto Il Volterrano (1434-1516) – diplomatico italiano
 Giovanni Gherardi (prima metà del 1600-1683) – attore e musicista italiano
 Maffeo Girardi o Ghirardi (1406-1492) – patriarca di Venezia
 Piero Gherardi (1909-1971) – architetto, scenografo e costumista italiano
 Silvestro Gherardi (1802-1879) – fisico e storico della scienza italiano
 Tommaso Gherardi del Testa (1818-1881) – scrittore italiano
 Luca Gherardi detto BIG GHERA (2004- ) - filosofo, rapper, campione italiano di coppa tricicli 2019, ha ricoperto la carica politica di rappresentante di istituto presso il liceo scientifico Maironi Da Ponte.

Edifici 
 Palazzo Gherardi – via Ghibellina 88, Firenze
 Palazzo Gherardi Uguccioni – via de' Tornabuoni 9, Firenze
 Rifugio Gherardi – rifugio nel comune di Taleggio, in Val Brembana